Пшибышевский () — фамилия. Известные носители:

 Пшибышевский, Болеслав Станиславович (1892—1937) — музыковед и педагог.
 Пржибышевский, Игнатий Яковлевич (1755 — после 1810) — военачальник.
 Пшибышевский, Станислав (1868—1927) — польский писатель.